Pehlewi, Pehlevi, Pahlawi of Pahlavi (en spellingvarianten) kan verwijzen naar:
 Pahlavidynastie, een Iraanse dynastie
 Middelperzisch, West-Iraanse taal die prevaleerde onder de Sassaniden en een voorloper van het huidige Perzisch
 Pahlavii-alfabetten, verschillende alfabetten van de Middel-Iraanse talen
 Middelperzische literatuur of Pahlavi-literatuur, Perzische literatuur uit het eerste millennium na Chr.
 Parthisch (Arsacidisch Pahlavi), een uitgestorven Noordwest-Iraanse taal